Gmina Morgan (hrabstwo Crawford) –
 Gmina Morgan (hrabstwo Decatur) –

Zobacz też